1305 км, 1305-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1305 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Калининградская железная дорога (Калининградская область). Код 100073.
 1305 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Оренбургская область). Код 659512.